Mutua Madrid Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Caja Magica i Madrid, Spanien i perioden 5. - 13. maj 2018. Det var den tiende udgave af Madrid Open, og det var sæsonens fjerde turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2018 og sæsonens tredje turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2018.

Herresingletitlen blev vundet af Alexander Zverev, som dermed vandt turneringen for førse gang. I finalen besejrede han Dominic Thiem med 6-4, 6-4. Damesingletitlen gik til Petra Kvitová, som vandt med 7-6(6), 4-6, 6-3 over Kiki Bertens i finalen og dermed vandt Madrid Open for tredje gang.

I herredoublefinalen vandt Nikola Mektić og Alexander Peya over Bob Bryan og Mike Bryan, der måtte opgive ved stillingen 5-3 til førstnævnte i første sæt, mens damedoubletitlen gik til Jekaterina Makarova og Jelena Vesnina, som finalebesejrede Tímea Babos og Kristina Mladenovic med 2-6, 6-4, [10-8]. Begge par vandt dermed turneringen for første gang.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Madrid Open 2018 androg € 12.246.715, og fordelte sig som følger..

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Madrid Open

Noter 

2018
WTA Tour 2018
ATP World Tour 2018